Bramborski Serbski Casnik, в старой орфографии — Bramborski ßerski Zassnik (Бранденбургская серболужицкая газета) — первая в истории газета на нижнелужицком языке, первый номер которой вышел 5 июля 1848 года. Предшественник современной газеты «Nowy Casnik».

Основателем газеты был лютеранский священнослужитель Мато Новка, который до 1852 года был её редактором. С 1880 по 1883 год соредактором газеты был нижнелужицкий поэт Мато Косык.

Под названием «Bramborski Serbski Casnik» газета выходила до 1880 года. С 1881 года издавалась под названием «Bramborske Nowiny» и с 1915 года — под названием «Bramborski Casnik». С 1916 года главным редактором газеты был Богумил Швеля. В 1918 году по финансовым причинам издание газеты прекратилось. С 1921 года Богумил Швеля стал выпускать еженедельную газету под современным названием «Nowy Casnik».

На страницах газеты публиковались писатели Ян Бедрих Тешнарь, Ян Карло Свора, Мато Косык.

 Редакторы
 Мато Новка (1848—1852)
 Кито Панк (1852—1863)
 Кито Швеля (1863—1915)
 Богумил Швеля (1916—1918)

Примечания

Литература 
 Ein kleines Lexikon — Sorben/Serbja Domowina-Verlag Bautzen, ISBN 3-7420-0405-0

Ссылки 
 Dolnoserbski tektstowy korpus 
 W duchu kralozwěrnosći a politiskego konserwatizma. Bramborski Serbski Casnik (1848—1918), История журнала

Газеты на нижнелужицком языке